RSA puede referirse a:
RSA, sistema criptográfico de clave pública;
RSA, en Francia, Revenu de Solidarité Active;
Sudáfrica, por su código COI y FIFA;
RSA Security, empresa dedicada a la criptografía y al software de seguridad;
RSA Challenge, desafío propuesto por los Laboratorios RSA el 18 de marzo de 1991 para fomentar la investigación en la teoría computacional de números y la dificultad práctica de la factorización de números enteros grandes;
Royal Society of Arts, ONG sin fines de lucro que planean soluciones en diversas áreas;
Real Academia Escocesa (Royal Scottish Academy); o
Aeropuerto de Santa Rosa, por su código IATA.
'''Residenza Sanitaria Assistenziale  (in Italia)